Das China Open 2013 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Peking. Es war als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 27. September bis 6. Oktober 2013 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Wiktoryja Asaranka und im Doppel die Paarung Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina. 

Die vier Halbfinalistinnen (Venus Williams, Petra Kvitová, Caroline Wozniacki und Angelique Kerber) des WTA-Turniers in Tokio, das eine Woche zuvor stattfand, erhielten von der Turnierorganisation ein Freilos für die Erste Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2013 fand vom 27. bis 28. September 2013 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Peking